Fabio Polenghi – fotografo italiano
 Pietro Polenghi – imprenditore italiano
 Tiziano Polenghi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano